Mein ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Mein (* 1970), Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Luxemburg
 Heinrich Friedrich Georg Mein (1799–1864), deutscher Apotheker
 John Gordon Mein (1913–1968), Botschafter der Vereinigten Staaten

Mein steht für:
 Mein (Film), deutsches Psychodrama von Detlef Bothe (2009)

Siehe auch:
Main (Begriffsklärung)
Mayn
Meyn (Begriffsklärung)